La gara di slalom speciale femminile dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino si è svolta il 9 febbraio 2022 presso il comprensorio sciistico di Xiaohaituo nella Contea di Yanqing.

Classifica di gara

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale femminile